Gods kan avse:

Gods (fastighet) – en större jordbruksegendom med centralt ledd drift
 Godsägare – ägaren av ett större jordbruk
 Godssystem – ett ekonomiskt-socialt system som var rådande under feodalismen
Gods (varor) – en annan term för varor
 Godstransport – transport av gods
 Godståg – ett tåg avsett för transport av olika typer av gods
Gods (datorspel) – ett dator/TV-spel från 1991 utvecklat av Bitmap Brothers
 The Gods – en brittisk progressiv rockgrupp bildad 1965